IP network multipathing — функція що надається ОС Solaris для відмовостійкості на розподілення навантаження в мережевих картах
 Multipath I/O — технологія надлишкового IO
 Intellectual Property Management and Protection в MPEG-4
 Тимол — хімічна сполука також відома як 2-ізопропіл-5-метил фенол